Луис де Бомон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Луис де Бомон, 1-й граф де Лерин (1412—1462) — граф де Лерин, коннетабль Наварры, участник Столетней войны и гражданской войны в Наварре.
 Луис де Бомон, 2-й граф де Лерин (1430—1508) — 2-й граф де Лерин, 1-й маркиз Уэски, коннетабль Наварры.